Palu eller Palù kan syfta på:

 PALU – ett politiskt parti i Kongo-Kinshasa, se Enade Lumumbistpartiet

Geografi

Indonesien 

 Palu, provinshuvudstad, Sulawesi Tengah, 
 Pulau Palue, ö, Nusa Tenggara Timur,

Italien 

 Palù, kommun, Veneto, Provincia di Verona, 
 Palù del Fersina, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Turkiet 

 Palu (distriktshuvudort), Elâzığ, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar